Казальсеруго () — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.

Население составляет 5525 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 368 чел./км². Занимает площадь 15,52 км². Почтовый индекс — 35020. Телефонный код — 049.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта